Стибор — фамилия. Известные носители:

 Стибор, Карел (1924—1948) — чехословацкий хоккеист.
 Стибор, Ольдржих (1901—1943) — чехословацкий режиссёр.